Bryson Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bryson Knob (Jackson County, North Carolina)
 Bryson Knob (Macon County, North Carolina)